Lawsonia est un genre végétal de la famille des Lythraceae ;
 Lawsonia est un genre d'insecte de la  famille des Anthribidae ;